Фёдор Шереме́тев:
 Шереметев, Фёдор Васильевич (ок. 1540 ок. 1590) — боярин, воевода.
 Шереметев, Фёдор Иванович (? 1650) — воевода и боярин Смутного времени и царствования Михаила Фёдоровича Романова.
 Шереметев, Фёдор Петрович (1655—1723) — боярин, воевода.